US Open steht für:

 US Open, Tennisturnier
 US Open (9-Ball), Poolbillardturnier
 US Open (Badminton), Badmintonturnier
 U.S. Open (Golf), Golfturnier
 US Open ISKA World Martial Arts Championship, Kampfsportturnier
 US Poker Open, Pokerturnier
 US Open (Snowboard), Snowboard-Veranstaltung
 US Open (Squash), Squashturnier
 Lamar Hunt U.S. Open Cup, Fußballturnier
 United States Open Chess Championship, Schachturnier